Be thou my vision (en irlandais Rop tú mo baile ou Rob tú mo bhoilene) est une hymne chrétienne d'origine irlandaise. Son texte est inspiré d'un poème attribué au poète médiéval Dallan Forgaill, dont la traduction anglaise la plus connue a été réalisée en 1905 par Mary Elizabeth Byrne et mise en vers en 1912 par Eleanor Hull.

La musique de cette hymne est tirée d'un Noël traditionnel irlandais nommé Slane.

Histoire 
Le texte de Be thou my vision est attribué au moine et poète du Haut Moyen Âge Dallan Forgaill. Il est traduit en anglais en 1905 par Mary Elizabeth Byrne et publié dans le journal Erin. Sept ans plus tard, en 1912, Eleanor Hull adapte le texte en vers.

Texte

Musique

Notes et références 

Cantique ou hymne
Chanson du XXe siècle
Chanson interprétée par Van Morrison